Соревнования по фехтованию проводились на всех Универсиадах, кроме Универсиады 1975 года.

Соревнования

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Sports123